

Presentación previa 
Guido Pella fue el campeón defensor, pero decidió no participar este año.

Gonzalo Lama derrotó en la final a Ernesto Escobedo.

Cabezas de serie 

  André Ghem (Primera ronda)
  João Souza (Segunda ronda)
  Guilherme Clezar (Primera ronda, retiro)
  Thiago Monteiro (Semifinales)

<ol start=5>
 ''' Gonzalo Lama (Campeón)
  Marcelo Arévalo ''(Cuartos de final)
  Christian Lindell ''(Semifinales)
  Maximiliano Estévez ''(Segunda ronda, retiro)

Cuadro final

Cuadro superior

Cuadro inferior

Referencias 
 Cuadro principal
 Cuadro clasificatorio

São Paulo Challenger de Tênis 2016